YDD steht für:
 Yankee Doodle Dandy, US-amerikanisches Filmmusical
 Südjemenitischer Dinar (ISO-4217-Code), historische Währungseinheit im Südjemen
 YDD Box, Familie von Küstenmotorschiffen, siehe Yorkshire Drydock Box

ydd steht für:
 Ostjiddische Dialekte (ISO-639-3-Code), eine der beiden im Jiddischen unterschiedenen Sprachen

Abkürzung